Planorbula är ett släkte av snäckor. Planorbula ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Posthornssnäckor
Planorbula